Tunge kan syfta på följande:
 Tunge socken, Lilla Edets kommun, Sverige
 Tunge distrikt
 Tunge församling
 Tunge kyrka

 Tunge härad inom Munkedals kommun

 Desa Tunge, administrativ by i Indonesien